Беловодье:

 Беловодье — легендарная страна свободы в русских народных преданиях.
 Беловодье — деревня в Каменском городском округе Свердловской области.
 Беловодье — село в Карсунском районе Ульяновской области.

См. также 
 Беловодье. Тайна затерянной страны
 Беловодск (значения)
 Беловодский
 Беловодское
 Белые Воды